Canadian Open – turniej curlingowy
 Canadian Open – turniej golfowy
 Canadian Open – turniej snookerowy
 Canadian Open – turniej tenisowy